Guetzli (Guetsli), Guetzili, Güetzi, Guetili, Guatzl und ähnlich ist

 ein schweizerdeutsches Wort für Keks oder Plätzchen
 ein südbadisches Wort für Bonbon oder sonst eine Süßware; Plätzchen und Kekse werden dort als Brötli bezeichnet
 ein bairisches Wort für eine Süßware
 der Name eines im März 2017 von Google vorgestellten JPEG-Encoder, siehe Guetzli (Google).